Александр Студитский:
 Студитский, Александр Ефимович (ок. 1817 — ?) — русский журналист и переводчик.
 Студитский, Александр Николаевич (1908—1991) — советский учёный-гистолог, доктор биологических наук, лауреат Сталинской премии.